

Nom 
Tan peut désigner :
 tan, l'écorce de chêne séchée ainsi que de la fine pellicule brune recouvrant les châtaignes ;
 tan, au Sénégal, une immense étendue de sable dur entrecoupée de lagunes et plus ou moins inondée selon les marées ou les pluies ;
 tan, l'abréviation de tangente'', une fonction trigonométrique ;
 tan, une boisson à base de yaourt surtout consommée au Moyen-Orient.

Patronyme 

 Argeline Tan-Bouquet (1994-), skieuse française ;
 Buon Tan (1967-), homme politique français ;
 Canan Tan (1951-), auteure turque ;
 Tan Chan Boon (1965-), compositeur et musicologue singapourien ;
 Tan Chee Khoon (1919-1996), hommoe politique malaisien ;
 Fiona Tan (1966-), réalisatrice indonésienne ;
 Gabriel Tan (1983-), coureur cycliste singapourien ;
 Geng Tan (1963-) homme politique canadien en Ontario ;
 Harmony Tan (1997-), joueuse de tennis française ;
 Laurentia Tan (1979-), cavalière d'équitation handisport ;
 Lianne Tan (1990-), joueuse de badminton belge ;
 Philip Tan (1960-), acteur singapourien-britannique ;
 Philip Tan (1978-), scénariste et artiste de comics philippin ;
 Tan Ruyin (1994-), footballeuse chinoise ;
 Shaun Tan (1974-), auteur de bande dessinée et illustrateur australien ;
 Tan Shumei (1989-), escrimeuse handisport chinoise ;
 Yuhan Tan (1987-), joueur de badminton belge ;
 Tan Yujiao (1990-), haltérophile chinoise ;
 Yuan Yuan Tan (1977-), danseuse classique chinoise.

Toponyme 

 Tan, un village du Cameroun.

Code 
TAN peut signifier :
 Tanzanie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Tanzanie a pour code alpha-3 TZA ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Tanzanie a pour code EAT ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Tanzanie a pour code alpha-3 TZN.

Sigle 
TAN peut signifier :
 taux d'accroissement naturel, en démographie ;
 Transports en commun de l'agglomération nantaise, le nom du réseau de transports en commun de Nantes ;
 travail au noir ;
 Transports de l'agglomération niortaise, le nom du réseau de transports en commun de Niort et de son agglomération ;
 tôle acier nervurée.

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code
Patronyme indonésien
Patronyme cambodgien